Edoardo del Portogallo (1391-1438) - re del Portogallo dal 1433 al 1438
 Edoardo del Portogallo, IV duca di Guimarães (1515-1540) - Infante di Portogallo
 Edoardo del Portogallo, V duca di Guimarães (1541-1576) - aristocratico e politico portoghese, figlio del precedente